

Pessoas 
 Jason Everman

Localidades 
 Everman (Texas)

Outros 
 Everman (banda)

Desambiguação